Dans les bois, bande dessinée d'Emily Carroll.
 Dans le bois, documentaire québécois réalisé par Albert Tessier, sorti en 1925. 
 Dans les bois, mini-série d'Harlan Coben
 Dans les bois éternels, roman policier de Fred Vargas paru en 2006.
 , jeu vidéo norvégien sorti en 2016.
Dans les bois, film documentaire lituanien de Mindaugas Survila produit en 2017.